Kuwabara – cognome giapponese
 7251 Kuwabara – asteroide della fascia principale
 Kuwabara kuwabara – espressione giapponese 
 Torajirō Kuwabara- goista giapponese
 Assedio di Kuwabara – battagliata combattuta in Giappone nel 1541